Yoav Kish (‎, * 6. Dezember 1968 in Tel Aviv) ist ein israelischer Politiker der Likud.

Leben 
Er ist seit 2015 Abgeordneter in der Knesset. Seit 29. Dezember 2022 ist Kish als Bildungsminister im Kabinett Netanjahu VI tätig.
Kish ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt mit seiner Familie in Ramat Gan. Yoav Kish ist ein Enkelsohn des britischen Generals Frederick Kisch (1888–1943).

Weblinks 
 Offizielle Webseite von Yoav Kish

Einzelnachweise 

Stellvertretender Gesundheitsminister (Israel)
Bildungsminister (Israel)
Knesset-Abgeordneter
Likud-Mitglied
Politiker (21. Jahrhundert)
Politiker (20. Jahrhundert)
Israeli
Geboren 1968
Mann